

Presentación previa 
Johan Brunström y Raven Klaasen fueron los campeones defensores, sin embargo no pudieron defender con éxito su título ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja francesa Pierre-Hugues Herbert y Albano Olivetti ganaron el título tras derrotar en la final a la pareja croata Toni Androić y Nikola Mektić por 6-4 y 6-3.

Cabeza de serie
  Marin Draganja /  Mate Pavić (Primera ronda)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Cuartos de final)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Semifinales)
  David Rice /  Sean Thornley (Cuartos de final)

Cuadro 

| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Toni Androić  Nikola Mektić
| RD1-score03-1=w.
| RD1-score03-2=o.
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Norbert Gombos  Andrej Martin
| RD1-score04-1= 
| RD1-score04-2= 
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= David Rice  Sean Thornley
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Filip Krajinović  Goran Tošić
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Jan Mertl  Adrian Ungur
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Jamie Delgado  Gilles Müller
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Grégoire Burquier  Mathieu Rodrigues
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=62
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Romano Frantzen  Thomas Schoorel
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=[7]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Constant Lestienne  Wang Tak Khunn
| RD1-score11-1= 
| RD1-score11-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Gero Kretschmer  Alexander Satschko
| RD1-score12-1=w.
| RD1-score12-2=o.
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13='''

Enlaces externos
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Quimper 2014